Mango  kan syfta på:
 Mango – en frukt
 Mango (skivmärke) – ett skivmarke för Island Records
 Mango (sångare) (1954–2014) –  en italiensk sångare och låtskrivare

Geografi

Antarktis 

 Mango (udde),

Italien 

 Mango, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

USA 

 Mango, Florida, ort, Hillsborough County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar